Majoros Árpád (1964– ) költő, gondolatszobrász
 Majoros Árpád (1983– ) labdarúgó